Alvaro d'Orléans (en espagnol : Álvaro de Orleans y Sajonia-Coburgo-Gotha), duc de Galliera et prince d'Orléans, est né le  à Cobourg, dans le duché de Saxe-Cobourg et Gotha, et mort le  à Monte-Carlo, à Monaco. C'est un membre de la famille royale d'Espagne.

Famille 
Alvaro d'Orléans est le fils aîné du prince Alphonse d'Orléans (1886-1975), infant d'Espagne et duc de Galliera, et de son épouse la princesse Béatrice de Saxe-Cobourg-Gotha (1884-1966). Par son père, il descend tout à la fois du roi des Français Louis-Philippe  (1773-1850) et de la reine Isabelle II d'Espagne (1830-1904) tandis que, par sa mère, il descend de la reine Victoria du Royaume-Uni (1819-1901) et du tsar Alexandre II de Russie (1818-1881).

Le , le prince Alvaro épouse morganatiquement, à Rome, Carla Parodi-Delfino (1909-2000), fille du sénateur italien Girolamo Leopoldo Parodi-Delfino et de sa femme Lucie Henny. De ce mariage naissent quatre enfants :
 Gerarda d'Orléans (1939), qui épouse Harry Freeman Saint (1941), avant de se remarier à Ignacio Romero y Solis, marquis de Marchelina ;
 Alonso d'Orléans (1941-1975), duc de Galliera, qui épouse Emilia Ferrara Pignatelli dei Principi di Strongoli (1940-1999) en 1966 ;
 Béatrice d'Orléans (1943), qui s'unit à Tommaso dei Conti Farini (1938) ;
 Alvaro d'Orléans (1947), qui épouse, en 1974, Giovanna San Martino d'Agliè dei Marchesi di San Germano (née 1945), nièce de Paola Ruffo di Calabria, future reine des Belges, avant de se remarier, en 2007, à Antonella Rendina (née en 1969).

Biographie 
Le prince Alvaro naît en 1910 à Cobourg, dans la patrie de sa mère, durant l'exil de ses parents en Allemagne. Après la réconciliation de son père, l'infant Alphonse, avec le roi Alphonse XIII, en 1912, Alvaro arrive avec sa famille en Espagne. Le , l'enfant est titré par le souverain prince d'Orléans avec le traitement d'altesse royale. Il n'est cependant pas fait explicitement infant d'Espagne.

Adolescent, le prince Alvaro part effectuer des études d'ingénierie industrielle à Zurich, en Suisse. En 1928, il effectue cependant un voyage diplomatique aux États-Unis avec ses parents afin d'y lever des fonds à l'occasion de la création de l'université de Madrid. Au début des années 1930, la Cour d'Alphonse XIII envisage d'unir le prince Alvaro à sa cousine l'infante Béatrice et son frère Alphonse à l'infante Christine. Cependant, la proclamation de la république en Espagne en 1931 et les difficultés économiques qu'elle amène empêchent finalement la réalisation du projet.

Quand éclate la guerre civile espagnole, en 1936, Alvaro rejoint le camp nationaliste en même temps que son père et ses deux frères. Engagé dans l'aviation, il participe ainsi aux batailles de Teruel et de l'Èbre.

Le , le prince épouse, à Rome, l'héritière Italienne Carla Parodi-Delfino. En dépit de son caractère morganatique, l'union reçoit la bénédiction de l'ancien roi Alphonse XIII. Six jours avant la célébration du mariage, Alvaro reçoit de son père le duché de Galliera, avec l'autorisation du roi Victor-Emmanuel III d'Italie. 

Après son mariage, Alvaro s'installe en Italie avec son épouse, laissant plus tard à ses enfants la gestion de ses domaines espagnols. Il passe ses dernières années à Monte-Carlo, où il meurt en 1997.

Titulature et décorations

Titulature 
  —  : Son Altesse Royale Alvaro d'Orléans y Sajonia-Coburgo-Gotha, prince de la maison d'Orléans
  —  : Son Altesse Royale le duc de Galliera, prince de la maison d'Orléans

Décorations dynastiques

Bibliographie 
 . 
 .
 .

Références

Liens externes 
 
 
 

Maison d'Orléans-Galliera
Militaire espagnol
Naissance en avril 1910
Naissance à Cobourg
Naissance dans le duché de Saxe-Cobourg et Gotha
Décès en août 1997
Décès à Monaco
Décès à 87 ans
Duc de Galliera